

Geografie
Black Mountain (Australian Capital Territory), een berg in het Australian Capital Territory
Black Mountain (North Carolina), een plaats in North Carolina in de Verenigde Staten
Black Mountain (Kentucky), een berg in Kentucky in de Verenigde Staten

Golfbanen
 Black Mountain Golf Club Hua Hin, een golfbaan in Thailand
 Blach Mountain Golf Club, een golfbaan in Kelowna in Canada
 Black Mountain Golf & Country Club, een golfbaan in Henderson (Nevada) in de Verenigde Staten

Muziek
Black Mountain (band), een Canadese indierockband
Black Mountain (album), het debuutalbum van deze band

Literatuur
 Black Mountain poets, een groep Amerikaanse postmoderne dichters uit het midden van de 20e eeuw.

Zie ook
 Zwarte Berg (doorverwijspagina)